Cantor é um software livre de aplicações matemáticas para estatística e análise científicas. Ele é parte da KDE Software Compilation 4, e foi introduzido com o lançamento da versão 4,4 como parte do pacote kdeedu do Projeto Educacional do KDE'.

Características 
Cantor é uma interface gráfica do usuário que delega suas operações matemáticas a um dos muitos mecanismos disponíveis. Sua estrutura baseada em plugins permite adicionar diferentes módulos. Ele pode fazer uso do Sage, do Maxima, da linguagem de programação R, do GNU Octave, do Scilab, do Qalculate e do KAlgebra.

Cantor fornece uma interface consistente para esses programas. A página do projeto lista os seguintes características::

Cantor foi o primeiro projeto do KDE a implementar envio para o serviço de complementos GetHotNewStuff, que é utilizado para baixar ou enviar planilhas de exemplo. Ele deu um impulso para a melhoria desse recurso para o KDE SC 4.4.

Ligações externas
 
 
 

Programas de computador livres educativos
Ciência da computação
Programas de computador educativos
Tecnologia da informação